Rockpile může být:

 Rockpile (skupina) – anglická hudební skupina
 Rockpile (album) – album hudebníka Davea Edmundse z roku 1974
 Rockpile AVA – vinařská oblast v Kalifornii